Бориха — посёлок в Алейском районе Алтайского края России. Административный центр и единственный населенный пункт Краснопартизанского сельсовета.

География 
Посёлок находится в центральной части края, на реке Бориха, южнее города Алейска.
Климат 
резко континентальный. Средняя температура января −17,6ºС, июля — + 20ºС. Годовое количество осадков — 440 мм

Население 

 национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 89 % от 664 жителей.

Инфраструктура 
Краснопартизанская средняя общеобразовательная школа.

Администрация Краснопартизанского сельсовета.

Мемориал Великой Отечественной войны.
 Экономика 
Основное направление  — сельское хозяйство.

Транспорт 
Посёлок доступен по дороге общего пользования межмуниципального значения «Алейск — Бориха» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-0102).

Примечания 

Населённые пункты Алейского района